Latona (Leto) – w mitologii greckiej jedna z tytanid, matka Apollona i Artemidy.
 Latona – planetoida o numerze katalogowym 639
 Latona – rodzaj małży z rodziny urąbkowatych

Zobacz też 

 HMS „Latona” – nazwa 4 okrętów Royal Navy
 USS „Latona” (AF-35) – amerykański okręt magazynowy z okresu końca II wojny światowej
 Crocidura latona – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych, z rodzaju Crocidura